Antonio Dias ist der Name folgender Personen:

* Antonio Dias (Künstler) (1944–2018), brasilianischer Künstler 
 António Dias de Oliveira (1804–1863), portugiesischer Politiker
 Antônio Augusto Dias Duarte (* 1948), brasilianischer Priester, Weihbischof in São Sebastião do Rio de Janeiro
 Antônio Gonçalves Dias (1823–1864), brasilianischer Dichter

Siehe auch:
 Antônio Dias, Stadt in Minas Gerais, Brasilien